Лонгин Фёдорович Пантеле́ев (1840—1919) — русский издатель, общественный деятель.

Биография 
Родился а в Сольвычегодске Архангельской губернии, дворянин.

Окончил гимназию в Вологде в 1858 году и юридический факультет Петербургского университета в 1862 году.

В конце 1850-х — начале 1860-х — преподаватель математики у малолетних певчих Придворной певческой капеллы.

Будучи студентом женился на писательнице и переводчице С. В. Латкиной.

Был членом тайной революционной организации «Земля и воля», и в декабре 1864 года был арестован за революционную деятельность и поддержку Польского восстания, приговорен к 6-летней каторге, замененной по прибытии в Сибирь (в Енисейскую губернию) поселением.

В 1876 году Пантелеев вернулся в Петербург, а в следующем году организовал издательство научной литературы. За 1877—1907 годы он издал свыше 250 книг, в том числе 4-томное собрание сочинений Н. А. Добролюбова и сочинения А. Мицкевича.

Лонгин Пантелеев — автор известных «Воспоминаний», в которых он рассказывает о встречах с Ф. М. Достоевским в первой половине 1860-х годов.

С 1905 года состоял в партии кадетов, сотрудничал во многих её периодических изданиях, входил в состав Петербургского городского комитета.

В марте 1917 году был избран председателем совета «Общества памяти декабристов».

Умер 16 декабря 1919 года в Петрограде. Похоронен на Литераторских мостках.

В РГАЛИ имеются материалы, посвященные Л. Ф. Пантелееву.

Примечания

Литература 
 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М.: Гос. изд-во худ. литературы, 1958.— 848 с.

Ссылки 
 Пантелеев Лонгин Федорович
 
 Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919)

Выпускники Вологодской гимназии
Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Кадеты
Похороненные на Литераторских мостках